Cieki w Polsce
 Jagielna – struga, dopływ Świnki
 Jagielna – potok, dopływ Krynki

Przypisy